Domburg (Nederland), een plaats in de Nederlandse provincie Zeeland
Domburg (Suriname), een plaats in het Surinaamse district Wanica

Personen met de achternaam Domburg
Andrea Domburg, een Nederlandse actrice
Thijs van Domburg, een Nederlandse cabaretier en tekstschrijver

Overige betekenissen
Domburg (film), een Nederlandse film
Domburg (carrosseriebouwer), carrosseriebouwer van onder meer streekbussen te Montfoort